Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди женщин 2011 года — 2-й турнир Азиатского кубка вызова среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 11 по 14 ноября 2010 года в Никко, Япония. В турнире приняли участие три сборные. Победителем стала сборная Японии, одолевшая в финале сборную Китая со счётом 3:1. Бронзовую медаль выиграла сборная Республики Корея, впервые принимавшая участие в Кубке.

Самым ценным игроком была признана японка Тихо Осава. Лучшим бомбардиром стала её соотечественница Юриэ Адати, набравшая 7 (2+5) очков в трёх матчах.

Арена 

Все матчи кубка прошли в «Кирифури Арена».

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+9).

Финал 

Время местное (UTC+9).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

''Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Тихо Осава

Ссылки 
 
 
 

2010 год в хоккее
Ноябрь 2010 года
Спорт в Японии в 2010 году
Ж
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Японии
Хоккей